Ву́лиця Турге́нєва — вулиця в Деснянському районі міста Києва, селище Троєщина. Пролягає від вулиці Лермонтова до вулиці Некрасова.

Історія 
Виникла у 1-й половині ХХ століття. Названа на честь російського письменника І. С. Тургенєва (1818–1883).

Посилання 
 Вулиця Тургенєва на карті міста

Джерела 

Вулиці Деснянського району Києва
Вулиці Києва, названі на честь людей